Orizari kan syfta på:

Bulgarien 

 Orizare (ort), Burgas, Obsjtina Nesebr, 
 Orizari (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), obsjtina Rodopi, 
 Orizari (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Tvrditsa,

Nordmakedonien 

 Orizari (ort), Opsjtina Kočani,